Die Abkürzung OFA steht für:

 Oberfeldarzt
 Oman Football Association, der Fußballverband des Oman
 Operative Fallanalyse
 Optimal Flexible Architecture in Oracle (Datenbanksystem)
 Organizing for America, die Wahlkampforganisation Barack Obamas

OFA